2017. március 22-i londoni terrortámadás – westminsteri gázolás és késelés.
2017. június 3-i londoni terrortámadás – southwarki gázolás és fegyveres támadás.
2017. augusztus 25-i londoni terrortámadás – gázolás a Buckingham-palotánál.